Diese abschließende Liste enthält alle in John James Audubons Werk The Birds of America dargestellten Vogelarten auf sämtlichen Bildtafeln. Die Nummerierung der Tafeln erfolgte je nach Druckversion in der Regel in römischen Ziffern, zur besseren Lesbarkeit und Sortierbarkeit werden die fortlaufenden Nummern hier in arabischen Ziffern dargestellt. Insgesamt entstanden von 1827 bis 1838 im Laufe 435 Bildtafeln, die in 87 Sets zu jeweils fünf Stück, bestehend aus einem großen, einem mittleren und drei kleineren Bildern, veröffentlicht wurden.

Literatur

Einzelnachweise 

The Birds of America
Geschichte der Zoologie